Le mot collecte peut avoir plusieurs significations :
 la collecte, encore appelée prière d'ouverture est la première des trois oraisons de la messe, la seule qui soit reprise dans la liturgie des heures ;
 la collecte était la circonscription fiscale de base, en France, sous l'Ancien Régime. Elle correspondait le plus souvent à la paroisse ou à une subdivision de celle-ci ;
 la collecte des déchets est une des activités de la gestion des déchets, qui contribue à la fin de vie des produits ;
 la collecte de fonds (ou fundraising) est l'art de demander de l'argent pour mener à bien un projet d'une organisation (association, parti politique).